Den Familiennamen Millonig tragen:

 Agnes Millonig (1884–1962), österreichische Heimatdichterin
 Dietmar Millonig (* 1955), österreichischer Langstreckenläufer
 Hans Millonig (* 1952), österreichischer Skispringer
 Helmut Millonig (* 1928), österreichischer Künstler
 Hubert Millonig (* 1947), österreichischer Lauftrainer
 Lena Millonig (* 1998), österreichische Leichtathletin
 Rudolf Millonig (* 1927), österreichischer Bildhauer